Zawody w karate na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio odbyły się w dniach 5-7 sierpnia 2021 w hali Nippon Budōkan. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali łącznie w ośmiu konkurencjach: kata indywidualnym kobiet i mężczyzn oraz kumite z podziałem na sześć kategorii wagowych. Karate było jedną z dyscyplin debiutujących na igrzyskach w Tokio.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa 
W trakcie trzech dni zawodów rozdano osiem kompletów medali. Na podium stawali zawodnicy dwudziestu reprezentacji narodowych. W klasyfikacji medalowej wygrała Japonia, natomiast największą liczbę medali zdobyli reprezentanci Turcji.

Przypisy 

Dyscypliny olimpijskie
Karate